Première Division 2016/17 (Burkina Faso)
 Premiere Division 2016/17 (Dominica)
 Première Division 2016/17 (Frankrijk)
 Première Division 2016/17 (Kameroen)
 Première Division 2016/17 (Niger)
 Première Division 2016/17 (Réunion)